La Resistenza di Planck è l'unità naturale della resistenza, simbolicamente rappresentata da ZP.

 2.99792458 × 101  Ω
Dove:

 è la Tensione di Planck

 è la Corrente di Planck

c è la velocità della luce nel vuoto

Voci correlate 
Unità di Planck

Unità naturali